Håndskrift har flere betydninger:
 Manuskript, håndskrevet dokument
 Skrifttype skrevet i hånden, håndskrevet skrift
 Håndskrivning, at skrive med håndskrift med blyant eller pen i stedet for maskine (skrivemaskine, computer)